Ятово — название населённых пунктов в России:

 Ятово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Ятово — деревня в Мензелинском районе Татарстана.